Вадим Иосифович Магидович (6 августа 1928, Москва — 2 декабря 2010, Москва) — известный советский и российский историк географии. Кандидат геолого-минералогических наук, доктор географических наук. Сын Иосифа Петровича Магидовича.

Биография 

В 1946 г. поступил на Геологический факультет Московского Государственного университета имени М. В. Ломоносова и в 1951 г. закончил его.

В МГУ познакомился с Кузнецовой Татьяной, которая вскоре стала его женой. У них родились дети — Сергей и Екатерина.

До 1955 г. работал геологом и старшим геологом в Закарпатской геолого-разведочной экспедиции.

В 1955—1958 гг. учился в аспирантуре Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР. В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию «Петрография генезис месторождений полевошпатового сырья».

В 1959—1988 гг. трудился во Всесоюзном научно-исследовательском электрокерамическом институте и в это время предложил для промышленного использования пять новых видов керамического сырья, включая фарфоровые камни, кварцево-серицитовые сланцы и щелочные каолины. По его рекомендации на территории СССР было разведано семь месторождений сырья и решена проблема высококалиевого полевого шпата.

В свободное от учёбы и работы время Вадим Иосифович занимался историко-географической тематикой: написал в соавторстве с отцом «Очерки по истории географических открытий» (1957 г. и 1967 г.); совместно с ним опубликовал монографию «История открытия и исследования Европы» (1970 г.), а после его смерти — пятитомник «Очерки по истории географических открытий» (1982—1986 гг.), значительно (до 50 %) расширив многие разделы, и написал ряд новых.
После выхода на пенсию (1988 г.) Вадим Иосифович сотрудничал в различных издательствах — Большой Советской энциклопедии, Большой Российской энциклопедии, Росмэн-Пресс, Педагогика-Пресс, Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия, а также Полярной энциклопедии школьника «Арктика — мой дом» (том «История освоения Севера в биографиях знаменитых людей»). В 2003 г. он защитил докторскую диссертацию, на основе которой подготовил к печати «Конспект истории географического познания Земли: ряд теоретических вопросов и пятитысячелетняя практика».

Умер у себя дома в Москве в декабре 2010 года от внезапной остановки сердца.

Книги 
 
 
В 2003—2004 годах Центрполиграф издал первый и второй, разделенный на 2 части, том «Очерков…» в 3 книгах. Остальные тома не были напечатаны в связи «с малым интересом покупателей». В 2009 издательство Астрель(Аванта+) переиздало первый и половину второго тома, однако также отказалось от дальнейшей печати.

Ссылки 
 Список публикаций на WorldCat.org
 МАГИДОВИЧ Вадим Иосифович

Учёные по алфавиту
Учёные СССР
Географы СССР
Географы по алфавиту
Геологи СССР
Геологи по алфавиту
Историки географии
Историки СССР
Историки по алфавиту
Учёные России
Географы России
Историки России